Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Football Club de Sion nelle competizioni ufficiali della stagione 2016-2017.

Stagione

Rosa 
Rosa aggiornata al 28 febbraio 2017.

Staff tecnico

Calciomercato

Sessione estiva

Risultati

Super League

Girone di andata

Girone di ritorno

Coppa Svizzera

Statistiche

Statistiche di squadra

Andamento in campionato

Note

Collegamenti esterni 

2016-2017